Шва́рцбурд — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Шварцбурд, Борис Исаакович (1908—1979) — советский учёный в области машиностроения, доктор технических наук, брат С. И. Шварцбурда.
 Шварцбурд, Семён Исаакович (1918—1996) — советский и израильский математик и педагог.
 Шварцбурд, Шулим Ицкович (Самуил Исаакович) (Самуэль Шварцбард, 1886—1938) — еврейский поэт, публицист и анархист, убийца Симона Петлюры.